TWiki le logiciel de wiki,
Twiki le robot, personnage de la série Buck Rogers au XXVe siècle.